Und Jimmy ging zum Regenbogen steht für:

 Und Jimmy ging zum Regenbogen, Roman von Johannes Mario Simmel (1970)
 Und Jimmy ging zum Regenbogen (1971), deutscher Film von Alfred Vohrer
 Und Jimmy ging zum Regenbogen (2008), deutscher Film von Carlo Rola